Solowezki steht für:

 Solowezki, Insel der Solowezki-Inseln, Weißes Meer, Russland
 Solowezki-Inseln, Inselgruppe im Weißen Meer, Russland
 Solowezki-Kloster, Kloster auf den Solowezki-Inseln, Russland
 Sonderlager Solowezki, Straflager zur besonderen Verwendung  auf den Solowezki-Inseln
 Solowezki-Stein, Gedenkstein in Moskau, Russland

Siehe auch:
 Solowki